Stanley Moore, pallanuotista irlandese, olimpionico a 
Stanley Moore (1951), costumista statunitense
Stanley Clarke "Stan" Moore (1956), regista statunitense
Stanley Burton "Stan" Moore (1956), allenatore di hockey su ghiaccio statunitense